11. Flotte steht für:

 11. Luftflotte (Japanisches Kaiserreich), Luftflotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 United States Eleventh Fleet, Flotte der United States Navy